Nordvästpassagen kan syfta på:

 Nordvästpassagen – en farled mellan Nordamerika och Norra ishavets packis.
 Nordvästpassagen (roman) – en roman från 1937 av Kenneth Roberts
 Nordvästpassagen (film) – en film från 1940, baserad på romanen